Weicheng Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weicheng Qu (härad i Kina, Shaanxi), 
 Weicheng Qu (härad i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar